Ristola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur finlandais de football
Pekka Ristola (né en 1929), skieur finlandais en combiné nordique
Tuomo Ristola (1930-2008), joueur finlandais de basket-ball

Zoologie 
Ristola est un genre de protistes de la famille des Parvicingulidae.

Voir aussi
Ristolas, ancienne commune française

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois